Днепро́вское () — посёлок городского типа, Днепровский поселковый совет, Каменский район, Днепропетровская область, Украина. До 2020 года — Верхнеднепровский район.

Является административным центром Днепровского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Днепровское находится на правом берегу Каменского водохранилища, ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположен пгт Аулы, на расстоянии в 3 км расположен пгт Новониколаевка.

История 
Строительство посёлка началось в 1951 году, одновременно со строительством крахмало-паточного комбината. Первое название — посёлок Верхнеднепровский.

В 1957 году получил статус посёлок городского типа и переименован в пгт Днепровское. В 1960 здесь был введён в строй Днепровский крахмало-паточный комбинат.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5682 человека.

Экономика 
 ПАО «Днепровский крахмало-паточный комбинат».
 «Днепровская Лтд», ООО.
 «НПП Витан», ООО.

Транспорт 
Станция Днепровская Приднепровской железной дороги.

Объекты социальной сферы 
 2 школы.
 2 детских сада.
 Дом культуры.
 Поликлиника.
 Стадион.
 Почта.
 Музыкальная школа.
 Дом юного техника.
 Несколько детских площадок, одна детская площадка реконструированная в 2016 году, реконструированная за средства меценатов часть детского парка на ул. Набережной.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов, где похоронен Герой Советского Союза — Семёнов, Андрей Данилович.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка посёлка на сайте Верховной рады Украины
 «История городов и сел Украинской ССР»

Посёлки городского типа Днепропетровской области